Yahia Boushaki es una estación del Tranvía de Argel que se encuentra en el barrio de Yahia Boushaki en la ciudad de Bab Ezzouar en Argelia.

Historia 
Esta estación de tranvía se puso en funcionamiento el 8 de mayo de 2011 como parte del primer tramo de la línea este del Tranvía de Argel desde Bordj El Kiffan hasta Tamaris (Cité Mokhtar Zerhouni) a través del barrio de Yahia Boushaki en el municipio de Bab Ezzouar.

Características 
Los trenes pasan por la estación de Yahia Boushaki a varios puntos al norte y al sur de la comuna de Bab Ezzouar y la provincia de Argel (con frecuencias promedio de 10 minutos a Mohammadia y Bordj El Kiffan a través de la Universidad de Bab Ezzouar USTHB).

La estación dispone de dos andenes y dos carriles, así como de un aparcamiento cercano que permite a los viajeros utilizar este medio de transporte común después de aparcar sus coches.

Acceso 
La estación es accesible de forma peatonal al aire libre hasta su vestíbulo único y sus diferentes accesos.

También tiene dos entradas directas desde el estacionamiento de la ciudad de Yahia Boushaki y otras ciudades aledañas y desde la avenida que conduce a la universidad USTHB.

Evolución del tráfico 
El número de pasajeros en esta estación ha aumentado desde su inauguración y puesta en servicio en 2011:

Líneas y conexiones 
Esta estación da acceso al resto de paradas de la línea de tranvía de Argel:

Ubicación 
Esta estación permite dar servicio a su barrio compuesto por varias instituciones y vías de transporte:

Véase también 
 Metro de Argel
 Tranvía de Argel

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial del Metro de Argel

Portales 

Estaciones del tranvía de Argel
Tranvía en Argelia
Transporte en Argel
Transporte en Argelia
Transporte público de Argelia
Ferrocarriles metropolitanos de Argelia
Ferrocarril en Argelia
Transporte urbano de Argelia